Groppo, puede referirse a:
 Milton Groppo, botánico, y profesor brasileño
 Pedro Groppo,  médico y político argentino
 Romina Groppo, cantante lírica y actriz